Kennard kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kennard (Indiana)
Kennard (Nebraska)
Kennard (Texas)